«Політ над Віднем» (, ) — повітряний наліт, проведений італійськими військовими пілотами під керівництвом поета і націоналіста Габріеле д'Аннунціо наприкінці Першої світової війни (9 серпня 1918 року). У групі з 11 літаків типу Ansaldo S.V.A. 87-ї ескадрильї італійських ВПС, що отримала назву «Serenissima» (, за застарілою назвою Венеціанської республіки), оскільки емблема ескадрильї містила зображення лева Св. Марка.

Г. д'Аннунціо подолав понад 1200 км, пролетів від військового аеродрому ескадрильї у Дуе-Карраре до Відня. У результаті рейду на столицю Австро-Угорщини були скинуті 50 000 тисяч пропагандистських листівок італійською на триколорі (зелений, білий і червоний — кольори італійського прапора). Також вони скинули 350 000 листівок, які були перекладені на німецьку мову (написані Уго Оджетті).

Оригінальний текст листівок

Література 
 In volo per Vienna / Gregory Alegi (Hrsg.), Museo dell'aeronautica Gianni Caproni, Museo storico italiano della Guerra, Trient 1998, 214/232 p.
 Gabriele D'Annunzio avviatore / Museo dell'aeronautica Gianni Caproni, Trient 2014, ISBN 978-88-96853-03-0.
 Roberto Gentilli, Paolo Varriale: I Reparti dell'aviazione italiana nella Grande Guerra, AM Ufficio Storico, Roma 1999, 493 p.
 Vittorio Martinelli: La guerra di D'Annunzio: da poeta a dandy a eroe di guerra e comandante, Gaspari, Udine 2001 ISBN 978-88-86338-72-1.

Посилання 
 Відеозапис польоту

Примітки

Див. також 
 Союзники в Першій світовій війні

Серпень 1918
Історія Відня
Італія в Першій світовій війні
Конфлікти в 1918
Авіація Першої світової війни